Central Region kan syfta på:

Ghana 
1 Centrala regionen (Ghana), region,

Israel 
2 Centrala distriktet, distrikt,

Malawi 
3 Centrala regionen (Malawi), region,

Thailand 
4 Centrala Thailand – en region i Thailand, se Thailands administrativa indelning

Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar